Речицкий округ — единица административного деления Белорусской ССР, существовавшая с декабря 1926 по июнь 1927 года. Административный центр — город Речица.

Включал 9 районов: Брагинский, Василевичский, Горвальский, Комаринский, Лоевский, Речицкий, Хойникский, Холмечский, Юревичский.

9 июня 1927 году Речицкий округ был упразднён. Территория распределена между Гомельским и Мозырским округами.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 254,8 тыс. чел. В том числе белорусы — 61,0 %; русские — 26,0 %; евреи — 6,9 %; украинцы — 3,5 %; поляки — 2,1 %.

Примечания

См. также 
Речицкий уезд

Речицкий район

Речицкий повет

Литература 
 

Округа Белорусской ССР
Появились в 1926 году в Белоруссии
Административные единицы, упразднённые в 1927 году
Административные единицы, образованные в 1926 году